Schwendemann ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schwendemann (* 1971), deutsche Autorin, Journalistin und Werbetexterin
 Emil Schwendemann (1907–2008), deutscher Heimatforscher
 Heinrich Schwendemann (* 1956), deutscher Historiker
 Karl C. Schwendemann (1891–1974), deutscher Diplomat
 Markus Schwendemann (1957–1994), deutscher Opern- und Konzertsänger
 Thomas Schwendemann (* 1977), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Wilhelm Schwendemann (* 1958), deutscher Religionspädagoge